Это список всех эпизодов сериала Семейка Аддамс.

Первый сезон (1964-65)

Второй сезон (1965-66)

Специальный эпизод

DVD релизы

Примечания

Ссылки 

Семейка Аддамс
Семейка Аддамс